Bowden kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bowden, Alberta, ort,

Storbritannien 

 Bowden, Skottland, ort, The Scottish Borders,